Als USS Arkansas werden mehrerer Schiffe der US-Marine und der Confederate States Navy bezeichnet.

 USS Arkansas (BM-7) der Arkansas-Klasse
 USS Arkansas (BB-33) der Wyoming-Klasse
 USS Arkansas (CGN-41) der Virginia-Klasse

Siehe auch: Arkansas (Schiff, 1862)

Arkansas